Superbrands — международная организация, которая занимается публикацией обзоров на известные торговые марки и бренды. С 1995 года работает в качестве независимого арбитра в сфере брендинга и рекламы.  

Под именем Superbrands выпускается серия специализированных печатных изданий и публикаций, посвященных вопросам и проблемам брендинга.  

Superbrands имеет представительства более чем в 88 странах мира.

Основание 
Superbrands была основана в 1994 году в Лондоне рекламным менеджером, автором, писателем, редактором, издателем и консультантом в области брендинга Марселем Кнобилем (Marcel Knobil). Проект начинался в качестве авторского радио-шоу на радиостанции GLR (сейчас BBC Radio London). 

Superbrands была зарегистрирована в качестве организации в 1995 году в Великобритании.

Критерий отбора 
В каждой стране где работает организация Superbrands выбирается "Совет Superbrands", который отбирает лучшие бренды и присуждает им звание "Супербренд". Церемония награждения происходит на ежегодном региональном торжественном мероприятии. 

В совет приглашаются наиболее авторитетные представители рекламной индустрии, профессионалы в области бизнеса, коммуникаций, маркетинга, медиа и маркетинговых исследований региона — участника программы Superbrands.

Публикации 

Каждая страна-участник выпускает свое региональное издание книги Superbrands, которая занимается продвижением брендов в этом регионе. Книга издается на национальном языке в каждом регионе, где работает система Superbrands. Всего издано более 490 книг.

Каждая статья, посвященная конкретному бренду, имеет несколько специализированных разделов. В них подробно описываются: рынок бренда, достижения, история, продукты или услуги, последние разработки, рекламная деятельность, ценности бренда, а также неизвестные интересные факты.

Книги Superbrands выходят в нескольких регулярных форматах: Business Superbrands, CoolBrands, Sport BrandLeaders, и eSuperbrands. В Соединенных Штатах Америки книги Superbrands издаются под именем "Величайшие бренды Америки".

Superbrands TV 
В рамках программы Superbrands работает сервис по созданию высококачественных рекламных видео-презентаций Superbrands TV.

На youtube-канале Superbrands TV размещено больше 190 видеороликов брендов, которые представляют 39 отраслей деятельности в 27 странах. На канал, работающий уже 5 лет, подписано более 21 000 пользователей. А суммарное количество просмотров превысило 7,5 млн.

Superbrands в России 
В России проект Superbrands реализуется с 2004 года.

С 2005 по 2008 года было опубликовано семь книг Superbrands: четыре из них посвящены сильнейшим торговым маркам потребительского рынка (b2c), две — межкорпоративного и корпоративного бизнеса (b2b). Седьмая издана на английском языке. В книгах представлены истории успеха более 300 брэндов-лидеров России.

В 2019 году состоялся официальный перезапуск программы Superbrands в России.

Обновленный проект Superbrands Russia был официально представлен на крупнейшем восточноевропейском международном форуме Baltic Weekends 2019 в Санкт-Петербурге. Запуск проекта осуществил старший консультант Superbrands в Восточной Европе Максим Бехар. 

На форуме был объявлен официальный представитель организации Superbrands на территории России. Им стало коммуникационное агентство SPN Communications.

См. также 

BrandZ
Brand Finance

Упоминания

Внешние ссылки 

  
 Официальный сайт 
Компании, основанные в 1994 году
Брендинг
Реклама